Obstbauversuchsanstalt steht für:

 Obstbauversuchsanstalt Jork
 Obstversuchsanstalt Langfördern
 Obstbauversuchsanstalt Müncheberg